A 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámokat Lignano Sabbiadoróban rendezték. A női 100 méteres gátfutás előfutamait július 5-én, a döntőt pedig július 6-án rendezték.

Előfutamok

Döntő

Források 
 

Atlétika a 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon